Râul Alunul se poate referi la următoarele cursuri de apă din România

 Râul Alunul - afluent al râului Cracăul Alb
 Râul Alunul - afluent al râului Nechitu
 Râul Alunul - afluent al râului Olt
 Râul Alunul - afluent al râului Sadu

Râuri cu denumiri asemănătoare sunt:

 Râul Alun
 Râul Aluna
 Râul Alunul Mare
 Râul Alunul Mic

Vezi și 
 Râul Aluniș (dezambiguizare)
 Râul Alunișu (dezambiguizare)

Toponime românești